Smith County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Smith County (Kansas)
 Smith County (Mississippi)
 Smith County (Tennessee)
 Smith County (Texas)